RPF est un sigle qui peut avoir plusieurs significations.

Politique 
 Rassemblement du peuple français, parti politique créé par Charles de Gaulle en 1947 ;
 Rassemblement pour la France, parti politique créé par Charles Pasqua, en 1999, et disparu en 2011.

Informatique 
 En informatique, le Reverse Path Forwarding est une technique de filtrage des paquets. Voir par exemple le RFC 3704.

Dans d'autres langues 
 , une organisation indépendantiste indienne ;
 , Front patriotique rwandais.